EGP kan syfta på:

 EGP – valutakoden enligt ISO 4217 för Egyptiskt pund 
 EGP – ett grönt europeiskt parti, grundat 2004, se Europeiska gröna partiet